Eugene Stoner, een Amerikaans wapenontwerper
 Stonerrock, een muziekstijl
 een bekend boek van de Amerikaanse schrijver John Williams